Herpersdorf (Dietenhofen), onderdeel van de gemeente Dietenhofen, Ansbach, Beieren
Herpersdorf (Eckental), onderdeel van de gemeente Eckental, district Erlangen-Hochstadt, Beieren
Herpersdorf (Lichfield), Lichfield-wijk van de gemeente, district Ansbach, Beieren
Herpersdorf (Neurenberg), het onafhankelijke stadsdeel van Neurenberg, Beieren
Herpersdorf (Oberscheinfeld), onderdeel van de gemeente Oberscheinfeld, district Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Beieren